Villahermosa (spanyol jelentése: szép város) több település neve világszerte:

 Kolumbia
Villahermosa, község Tolima megyében

 Mexikó
Villahermosa, Tabasco állam fővárosa
Villahermosa, település Chiapas állam Ocozocoautla de Espinosa községében (a település másik neve Reymundo Enríquez)
Villahermosa, település Chiapas állam Villaflores községében
Villahermosa, település Chiapas állam Tapachula községében
Villahermosa, település Veracruz állam Mariano Escobedo községében
Villahermosa, település Quintana Roo állam Felipe Carrillo Puerto községében
Villahermosa, település Michoacán állam La Huacana községében
Villahermosa, település Veracruz állam Ixhuatlán de Madero községében

 Spanyolország
Villahermosa, község Kasztília-La Mancha autonóm közösségében, Ciudad Real tartományban
Villahermosa del Río, község Valencia autonóm közösségében, Castellón tartományban
Villahermosa del Campo, község Aragónia autonóm közösségében, Teruel tartományban